Inferno bianco (The Wild North) film del 1952, diretto da Andrew Marton
Inferno bianco (Avalanche) film TV del 1994, diretto da Paul Shapiro
Inferno bianco romanzo dello scrittore svedese Arne Dahl del 2018